Radetzky (plemstvo)
Josef Radetzky
SMS Radetzky (iz 1907.)
SMS Radetzky (1854.)
Radetzky (klasa bojnih brodova)
Radetzky (putnički parobrod)
Radetzky (Sliven, Bugarska)
Radetzky-Marsch
Radetzkymarsch, roman
Fedor Radecki
Sascha Radetsky